90210 peut faire référence à :
 le code postal de Beverly Hills ; plusieurs titres d'œuvres font référence au code postal de cette ville du comté de Los Angeles :
 Beverly Hills 90210, feuilleton télévisé américain diffusé du  au  sur FOX ;
 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération, série télévisée américaine diffusée du  au  sur The CW ;
 Dr. 90210, téléréalité américaine diffusé du  au  sur E! et Style Network ;
 le code postal de Peltola, Oulu, en Finlande.
 90210 - Travis Scott

Homonymie de nombre